Волицька сільська громада:
 Волицька сільська громада — громада в Житомирській області
 Волицька сільська громада — колишня громада в Львівській області